A escstunis é a tuna Académica Mista da ESCS - Escola Superior de Comunicação Social (Instituto Politécnico de Lisboa).

História 
A escstunis - Tuna Académica da Escola Superior de Comunicação Social - foi fundada a 16 de Dezembro de 1994 por três estudantes que procuravam outra forma de fazer academia. Este sonho nasceu do desejo de dar mais vida ao meio estudantil em que estavam inseridos através de um meio ímpar de comunicação - a música, a amizade, o companheirismo, e o espírito académico foram os pilares de construção da escstunis.

Actualmente contam com cerca de cinquenta elementos activos, de ambos os géneros, o que define a escstunis como uma tuna mista. Ao longo dos anos, somaram no seu repertório originais, adaptações e temas populares. A presença da escstunis em Encontros, Festivais e Semanas Académicas por todo o país e até no estrangeiro tem preenchido as páginas da História da Tuna e contribuído largamente para o seu crescimento.

A escstunis organiza anualmente, desde 1997, o seu festival de tunas mistas - o Tuna M'Isto, um dos mais conhecidos festivais de tunas mistas do país. Um festival que conta com a participação de tunas mistas em concurso e com a possibilidade de receber tunas em extra-concurso, focado na componente musical e competitiva das tunas mas não deixando de parte o foco no convívio e diversão, alicerçados numa actuação de alguma temática. Actualmente, o Tuna M'Isto conta com 22 edições consecutivas, tendo a mais recente sido realizada a 25 e 26 de Maio de 2018. Nos últimos anos, uma parte dos lucros do festival têm remetido para causas apoiadas pela escstunis.

A par de celebrar anualmente o seu festival, a escstunis celebra todos os anos o seu aniversário, em torno da data da sua primeira actuação, 16 de Dezembro. Na celebração dos seus vinte anos, a escstunis levou a palco um espectáculo de um calibre nunca antes visto, onde convidou elementos de outras tunas e mesmo elementos antigos a actuar consigo. O vigésimo aniversário da escstunis foi celebrado no Auditório Vítor Macieira, na Escola Superior de Comunicação Social a 12 de Dezembro de 2014.

Ligações externas 
 Site oficial da tuna

Tunas académicas de Portugal
Instituto Politécnico de Lisboa
Fundações em Portugal em 1994